Trinity River (Texas)
Trinity River (Californië)